Stow (Lincolnshire), een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire
 Stow (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio